Sensomotorischer Cortex steht für:

 Somatosensorischer Cortex, Steuerung der haptischen Wahrnehmung
 Somatomotorischer Cortex, Steuerung der willkürlichen motorischen Muskelbewegungen, siehe Motorcortex